Henry John Heinz (1844-1919) – imprenditore statunitense, fondatore della H. J. Heinz Company
 Henry John Heinz II (1908-1987) – imprenditore statunitense, CEO della H. J. Heinz Company
 Henry John Heinz III (1938-1991) – politico statunitense, Senatore dalla Pennsylvania